Der Dreiband Grand Prix 1992/7 war das 40. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 13. September 1992 in Istanbul statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "EFES PILSEN GRAND PRIX 1992" ausgetragen.

Geschichte 
Mit einer ganz starken Leistung gewann der Niederländer Dick Jaspers sein zweites Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er den New Yorker Sang Chun Lee mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich Torbjörn Blomdahl gegen Marco Zanetti.

Turniermodus 
Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt; in der vierten qualifizierten sich sechs Spieler für das Finalturnier. Hier waren zehn Spieler gesetzt. Ab dem Achtelfinale wurden drei Gewinnsätze, davor – und im Spiel um Platz 3 – zwei Gewinnsätze gespielt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

4. Qualifikationsrunde

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1992/7
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Istanbul